Miejscowości w USA:
 Perham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Perham – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
Gminy w USA:
 Perham (ang. Perham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Perham (ang. Perham Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail